Korschelt ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Gottlieb Korschelt (1818–1901), deutscher Lehrer, Heimatforscher und Historiker
 Eugen Korschelt (1858–1946), deutscher Zoologe
 Oskar Korschelt (1853–1940), deutscher Chemiker und Ingenieur